Kingsville kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kingsville (del av en befolkad plats), Victoria, Maribyrnong,

USA 

 Kingsville (ort i USA, Maryland), Baltimore County, 
 Kingsville (ort i USA, Missouri), Johnson County, 
 Kingsville, Texas, countyhuvudort, Kleberg County, 
 Kingsville (flygplats), Texas, Kleberg County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar